Mertsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Heinrich Herman Mertsch (1900–1989), südafrikanischer Botschafter in Deutschland, siehe Liste
 Fritz Mertsch (1906–1971), deutscher Statistiker
 Hans Mertsch (1927–2011), deutscher SPD-Politiker